Digerberget kan syfta på:

 Digerberget, Bollnäs kommun – ett berg i Bollnäs kommun
 Digerberget, Nora kommun – en skidanläggning i Pershyttan
 Digerberget (naturreservat, Leksands kommun) ett naturreservat och berg i Leksands kommun i Dalarnas län 
 Stora Digerberget, Ljusdals kommun – ett berg i Ljusdals kommun
 Lilla Digerberget, Ljusdals kommun – ett berg i Ljusdals kommun
 Digerberget, Orsa kommun – en del av tätorten Orsa
 Digerberget (naturreservat, Torsby kommun) – ett naturreservat i Torsby kommun i Värmlands län